Гамма Зайца  — звезда в созвездии Зайца. Расположена в 29 световых годах от Солнца.

Относится к движущейся группе звёзд Большой Медведицы. Данная звезда является бело-жёлтым карликом спектрального класса F6, расположенным на главной последовательности.

Примечания 

Жёлто-белые карлики
Движущаяся группа звёзд Большой Медведицы